Бретт Эдвард Келли (; родился 30 октября 1993, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадский актёр, наибольшую известность получил благодаря съемкам в фильмах «Плохой Санта», «Как Майк 2: Стритбол», «Пустырь 2» и «Дети без присмотра».

Фильмография

Ссылки 

 

Дети-актёры Канады